Arcivévodkyně Eleonora Marie Josefa Habsburská,  Eleonora Wiśniowiecka či Eleonora Habsburżanka, (21. května 1653, Řezno – 17. prosince 1697, Vídeň) byla rakouská arcivévodkyně, v letech 1670–1673 polskou královnou a v letech 1678–1690 vévodkyní lotrinskou.

Životopis 
Byla starší ze dvou dcer císaře Ferdinanda III. a jeho třetí manželky Eleonory Magdaleny Mantovské. Bratr Leopold byl od roku 1657 římskoněmeckým císařem a sestra Marie Anna se provdala za krále Španělska a Portugalska.

Polská královna 
Dne 27. února 1670 se Eleonora Marie provdala za polského krále a litevského velkoknížete Michala Korybuta Wiśniowieckého. Svatba se konala v klášteře Jasná Hora v polském poutním městě Čenstochové. Manželům se 29. listopadu 1670 narodil mrtvý syn. V roce 1671 Eleonora potratila další dítě. Jako královna se naučila polsky, i když preferovala latinu, a doprovázela manžela na oficiálních cestách po Polsku. Její manžel zemřel v roce 1673.

Lotrinská vévodkyně 
Druhým Eleonořiným manželem se v roce 1678 stal titulární lotrinský vévoda Karel V. Jejich svatba se konala ve Vídeňském Novém Městě a poté se manželé usadili v Innsbrucku. Po smrti svého muže se Eleonora snažila znovu získat vládu v lotrinském vévodství, což se jí roku 1697 podařilo.

Eleonora Marie Josefa zemřela ve Vídni 17. prosince 1697 ve věku 44 let. Přežila oba své manžely a dvě ze svých dětí. Svým potomkům předala dědictví mantovských Gonzagů.

Potomci 
S Karlem V. Lotrinským se Eleonoře narodilo šest dětí:
 Leopold Josef Lotrinský (11. září 1679 – 27. března 1729), lotrinský vévoda ∞ 1698 Alžběta Charlotta Orleánská (1676–1744), francouzská princezna (rodiče císaře Františka I. Štěpána Lotrinského)
 Karel Josef Lotrinský (24. listopadu 1680 – 4. prosince 1715), biskup olomoucký a arcibiskup trevírský.
 Eleanora (*/† 1682)
 Karel Ferdinand (1683–1685)
 Josef Inocenc Emanuel (1685–1705), generál
 František Antonín Josef (8. prosince 1689 – 25. července 1715), opat v Malmedy a ve Stablu ve Španělském Nizozemí

Vývod z předků

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Habsburkové v 17. století
Eleonora Marie Josefa
Eleonora Marie Josefa
Polské královny
Litevské velkokněžny
Lotrinské vévodkyně
Narození v roce 1653
Narození 21. května
Narození v Řezně
Úmrtí v roce 1697
Úmrtí 17. prosince
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy